Steve White (drummer) (1965), een Brits drummer
 Steve White (voetballer) (1959), een Brits voetballer
 Steve White (gitarist) (1965), een Brits gitarist
 Steve White (saxofonist) (1925-2005), een Amerikaans jazzsaxofonist
 Steve White (producer), een Amerikaanse filmproducer
 Steve White (auteur) (1948), een sciencefictionauteur
 Steve White (acteur), een Amerikaans acteur
 Steve White (zeiler), een Brits zeiler